Сахино — название населённых пунктов в России:

 Сахино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Сахино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.